Jean Michelin est le nom de ces personnes

 Jean Michelin (peintre, 1571) (vers 1571-1641) peintre français ;
 Jean Michelin (peintre, 1616) (vers 1616-1670) peintre français ;
 Jean Michelin (peintre, 1623) (vers 1623-1696) peintre français ;
 Jean Michelin (homme politique) (1907-1973), homme politique français ; 
 Jean Michelin (écrivain), écrivain et officier français.